

Sigle 
 Earth-Moon-Earth – terra-luna-terra, collegamento via luna utilizzato dai radioamatori
 “Entità-Materiale-Extraterrestre”

Chimica 
 Eme (o gruppo eme) – complesso chimico membro di una famiglia di composti chiamati porfirine contenente un atomo di ferro

Codici 
 EME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Emden (Germania)
 eme – codice ISO 639-3 della lingua emerillon